Плей-офф чемпионата России по хоккею с шайбой 2006/2007 стартовал 11 марта 2007 года. Пары определились по итогам регулярного сезона 2006/2007.

Сетка

1/8 финала 
Матчи пройдут 11, 12, 14 марта и по необходимости 15 и 17 марта.

Ак Барс — Металлург Нк

Авангард — Витязь

Салават Юлаев — СКА

Металлург Мг — ХК МВД

Сибирь — Нефтехимик

ЦСКА — Лада

Локомотив — Динамо

Химик — Северсталь

1/4 финала

Ак Барс — Химик

Авангард — Локомотив

Салават Юлаев — ЦСКА

Металлург — Сибирь

1/2 финала

Ак Барс — ЦСКА

Авангард — Металлург

Финал

Ак Барс — Металлург 

2007 год в хоккее